Тур Верхней Австрии ( или сокращённо ) — шоссейная многодневная велогонка, с 2001 года ежегодно проводящаяся в федеральной земле Верхняя Австрия. Входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 2.2. До 2010 года проводилась среди любителей. Маршрут состоит из четырёх этапов (до 2015 – из трёх).

Призёры

Ссылки 
 Тур Верхней Австрии на FirstCycling 
 

Велогонки в Австрии
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2001 года